Die San Marino Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. August 2014 in San Marino stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in San Marino (Stadt)